Com Hem AB (AB è l'equivalente svedese dell'italiana società per azioni), è una società che fornisce servizi di telefonia fissa, televisione via cavo, IPTV e Banda larga.
Fondata nel 1983 come Televerket Kabel-TV come parte della ex compagnia telefonica statale Televerket, l'azienda si è successivamente nominata come Svenska Kabel-TV AB e Telia InfoMedia Television AB, prima di assumere il nome attuale.

Com Hem offre attraverso la linea telefonica con il sistema della televisione via cavo tutti i canali televisivi nazionali; inoltre li offre sia in analogico che in digitale.

Televisione via cavo

Canali televisivi analogici
SVT1
SVT2
TV3
TV4
Kanal 5
TV6
TV4 Plus 
TV8  
Kanal 9
MTV
TV4 Sport
SVT24
SVTB
Kunskapskanalen

Canali televisivi digitali

Collegamenti esterni 
 

Compagnie telefoniche svedesi